Suisse Open Gstaad 2015 — 48-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Гштаде, Швейцария, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2015 году турнир прошёл с 27 июля по 2 августа.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Пабло Андухар
 в парном разряде —  Андре Бегеманн и  Робин Хасе

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал Давид Гоффен (№ 14 в мире на тот момент). Бельгийский теннисист смог выйти в финал, где проиграл третьему номеру посева Доминику Тиму. Доминик стал первым представителем Австрии, который выиграл местные соревнования. Прошлогодний чемпион Пабло Андухар защищал свой титул в качестве четвёртого номера посева. Испанский теннисист прошёл в четвертьфинал, где уступил пятому сеянному Томасу Беллуччи. В основных соревнованиях приняли участие три представителя России, но не один из них не преодолел стадию первого раунда.

В парном турнире победителем стала пара Александр Бурый и Денис Истомин.В финале они обыграли третьих номеров посева Айсама-уль-Хака Куреши и Оливера Мараха. Прошлогодние победители Андре Бегеманн и Робин Хасе не защищали свой титул, однако Хасе принял участие в турнире и в паре с Михаилом Южным проиграл в первом раунде Куреши и Мараху.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Доминик Тим обыграл  Давида Гоффена со счётом 7-5, 6-2.
 Тим выигрывает 3-й одиночный титул в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.
 Гоффен сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Давид Гоффен
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=3
| RD1-team02= Доминик Тим 
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=

}}

 Парный турнир 
  Александр Бурый /  Денис Истомин''' обыграли  Айсама-уль-Хака Куреши /  Оливера Мараха со счётом 3-6, 6-2, [10-5].
 Бурый выигрывает дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Истомин выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Suisse Open Gstaad
 Мировой тур ATP 2015
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Швейцария
Теннис
Июль 2015 года
Август 2015 года
2015